Lapa (kommun) kan syfta på:

Lapa (kommun i Brasilien)
Lapa (kommun i Spanien)